

Altro 
 Indo – azienda spagnola specializzata in lenti e apparecchiature oftalmiche per ottici e oculisti
 Indo – cultivar di mela
 Indo – popolo stanziato in Indonesia
 Indo – nome colloquiale attribuito all'Irish Independent, quotidiano irlandese

Architettura 
 Palacio de Indo – palazzo di Madrid

Geografia 
 Indo – fiume del Pakistan

Persone 
 Giulio Indo – principe gallo della tribù dei Treveri